Тури́н (, ), Тори́но () — упразднённая провинция в области Пьемонт Италии. В 2015 году вместо провинции была образована новая территориальная единица метрополитенский город Турин.

В 2011 году имела площадь 6830 км² и численность населения 2 306 676 человек. Обладала наибольшим числом коммун среди итальянских провинций — 316.

Примечания 

Упразднённые провинции Италии
Исчезли в 2014 году